Westhaven ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Westhaven (Kalifornien), Ort in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Westhaven, frühere Bezeichnung für das Whanganui Inlet (Tasman), Tasman District, Neuseeland
 Westhaven (Auckland), Segelhafen in Auckland, Neuseeland